A 2008-as Superbike holland nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság negyedik versenye. A versenyt Assenben rendezték április 4. és 6. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Hollandiában
H